Во́льфганг Во́льфгангович Ка́вельмахер (; в России использовался вариант ударения Вольфга́нг Вольфга́нгович Кавельма́хер; 22 января 1933, Москва — 29 мая 2004, Мюнхен) — историк древнерусской архитектуры, архитектор-реставратор.

Биография 
Отец, Вольфганг Альфредович Кавельмахер (1901—1988), был арестован в 1934 году и осуждён на 5 лет, после освобождения сослан в Коми АССР. В 1937 году В. В. Кавельмахер был отправлен вместе с матерью Еленой Александровной Кавельмахер (урождённой Колобашкиной, 1903—1992) в ссылку в Воркуту, где жил до начала 1950-х годов. С 1945 года воспитывался отчимом — писателем и правозащитником Моисеем Наумовичем Авербахом. Вернувшись в Москву, окончил Архитектурный институт.

В конце 1950-х работал белокаменщиком, с начала шестидесятых — архитектором-реставратором. Практически весь дальнейший трудовой путь В. В. Кавельмахера был связан с трестом «Мособлстройреставрация», где он проработал до начала девяностых годов.

В 1970-е годы В. В. Кавельмахер начал использовать свой опыт реставратора-практика в исследованиях по истории древнерусской архитектуры. Его основной специализацией, как и прежде, оставались Москва и Московская область, но в круг его интересов входили памятники и Владимирской, и Тверской, и Рязанской, и Ярославской областей.

Был аттестован Министерством культуры РФ как архитектор-реставратор высшей категории. В 2001 году избран действительным членом Российской академии художественной критики.

После отъезда в Германию в конце 1990-х годов В. В. Кавельмахер вёл исследовательскую работу по связям русской и западноевропейской архитектур.

В 2015 году сын В. В. Кавельмахера Сергей Заграевский привез прах отца из Мюнхена в Россию и перезахоронил его на кладбище села Абрамцево.

Семья 
 Жена — поэтесса Инна Заграевская (род. 1933).
 Сын — художник Сергей Заграевский (1964—2020).

Исследования 
Наиболее известны фундаментальные исследования В. В. Кавельмахера по истории русских колоколов и колоколен (звонниц), иконостасов и храмов Московского кремля, Троице-Сергиева, Коломны, Звенигорода, Александровской слободы и Юрьева-Польского.

В. В. Кавельмахер был одним из исследователей, которые превратили историю древнерусской архитектуры из умозрительной дисциплины в науку, основывающуюся на археологической, актовой и исторической фактографии.

Примечания

Ссылки 
 Сайт памяти В. В. Кавельмахера 
 Сочинения В. В. Кавельмахера  в электронной научной библиотеке «РусАрх»
 Некролог В. В. Кавельмахера 
 Некрополь светлой памяти реставраторов 
 Памяти архитектора Вольфганга Кавельмахера 

Реставраторы по алфавиту
Реставраторы СССР
Реставраторы России
Искусствоведы России
Историки архитектуры
Выпускники МАРХИ